El Zapatero eller Zapatero kan syfta på:

 José Luis Rodríguez Zapatero, en spansk politiker

Geografi

Mexiko 

 El Zapatero, Durango, Tamazula, 
 El Zapatero, Jalisco, Mazamitla, 
 El Zapatero, San Luis Potosí, Ahualulco,